Socket B2, також відомий як LGA 1356 — процесорний роз'єм, сумісний з процесорами Intel Sandy Bridge. Виконаний за технологією LGA.

LGA 1356 розроблений як заміна LGA 1366 (Socket B). Це роз'єм з 1356 пружними контактами. Процесори LGA 1356 і LGA 1366 не сумісні один з одним, оскільки в них різні розташування пазів.

Головна відмінність між LGA 2011 і LGA 1356 — наявність двох шин QPI на LGA 2011. LGA 1356 також має в своєму розпорядженні лише одну шину QPI. Інша помітна відмінність — наявність двох додаткових ліній PCI-E 3.0 на LGA 2011, а також підтримка ним четвертого каналу DDR3.

Див. також 

Роз'єми процесорів